Six navires de l'US Navy ont été nommés USS O'Brien :
 L' est un torpilleur, construit en 1900 et qui a servi jusqu'en 1909 ;
 L' est un destroyer, qui a servi de 1915 à 1922 ;
 L' est un destroyer qui sert à partir de 1940 jusqu'à ce qu'il soit coulé par une torpille ennemie en 1942 ;
 L' est un destroyer qui sert à partir de 1944 et jusqu'en 1972 ;
 L' est un destroyer lancé en 1976 et en service jusqu'en 2004 ;
 Le Jeremiah O'Brien est un Liberty ship qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

O'Brien